ККЗ

 Красноярский комбайновый завод
 Кизлярский коньячный завод
 Курганский кабельный завод